Идентифика́ция (от  «отождествлять»):
 Идентификация — Проверка схожести объектов по определенным признакам
 Личная идентификация (самоидентификация) в философии — ответ на вопрос об отношении личности к самой себе.
 Идентификация в информационных системах — присвоение субъектам и объектам идентификатора и / или сравнение идентификатора с перечнем присвоенных идентификаторов. Например, идентификация по штрихкоду.
 Термин «идентификация» в отношении личности пользователей в информационной безопасности часто ошибочно используется вместо понятий аутентификация и авторизация.
 Идентификация, проективная идентификация, а также идентификация с агрессором в психологии — виды психологической защиты.
 Идентификация в химии — установление тождества неизвестного соединения с другим известным.
 Идентификация систем в теории управления — определение структуры системы и её параметров путём анализа входных и выходных данных данной системы.
 Идентификация зрителя в театре или кино.
 Идентификация языка — определение языка.
 «Идентификация» — фильм 2003 года.
 «Идентификация» — российский сериал.
 Идентификация в промышленной безопасности — установление тождественности опасных производственных объектов. В соответствии с федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
 Идентификация (опознание) в криминалистике.

См. также 
 Идентификация Борна (фильм)
 Идентификация Борна (роман)
 Идентификация женщины
 Идентификация портфельных рисков
 Ключ идентификации — реализация алгоритма идентификации.
 Верификация
 идентификация порою